Paul Capdeville derrotou Renzo Olivo por 6–2, 6–2 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-chave

 Rogério Dutra Silva (Quartas de final)
 João Souza (Segunda rodada)
 Matteo Viola (Primeira rodada, retired)
 Gastão Elias (Primeira rodada)

<li>  Guido Andreozzi (Segunda rodada, withdrew)
<li>  Malek Jaziri (Quartas de final)
<li>  'Paul Capdeville (Campeão)
<li>  Antonio Veić (Segunda rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil